Aditivo melhorador de desempenho — substância de uso agrícola
 AMD — empresa estadunidense fabricante de circuitos integrados
 AMD Am9080 — CPU fabricada pela AMD
 AMD Am29000 — popular família de microprocessadores e microcontroladores
AMD FireStream — processador paralelo desenvolvido pela ATI para computadores de alto desempenho
 AMD K5 — primeiro processador x86 da AMD desenvolvido independentemente
 AMD K6 — microprocessador produzido pela AMD
AMD K6-2 — processador x86 fabricado pela AMD, disponível em velocidades que variavam de 266 a 550MHz
AMD K6-III — processador x86 fabricado pela AMD, processador Socket 7
AMD Live! — conceito para computadores de entretenimento digital
 AMD Phenom — série de processadores da AMD
AMD Quad FX — plataforma que possibilita ao usuário usar dois AMD64 FX ou dois processadores Opteron numa mesma placa-mãe

Desambiguações de siglas